Asbury kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Asbury (Iowa)
Asbury (Missouri)
Asbury (New Jersey)
Asbury (North Carolina)